Punjab (regija), dio Južne Azije koju dijele Pakistan i Indija
 Punjab (indijska država), država u Indiji
 Punjab (Pakistan), provincija Pakistana
 Brojne bivše države i provincije:
 Punjab (Britanska Indija), bivša provincija
 Punjabske Gorske Države, administrativna jedinica Britanske Indije
 Unija Patiale i Država Istočnog Punjaba, bivša država u Indiji
 Zapadni Punjab, dio Punjaba koji je postao dio Pakistana
 Haryana, bivši dio Punjaba
 Himachal Pradesh, bivši dio Punjaba
 Drugo
 Punjabski laso, oružje napravljeno od mačjih crijeva i korišteno za davljenje ljudi, spomenut u romanu Fantom opere Gastona Lerouxa
 Punjab, lik u mjuziklu Annie
 Punjab (XMPP) XMPP/Jabber komponenta servera za aptaridske aplikacije i specifične pjunbakse institucije.